

Радава — село в громаді Центр; Сараєвський кантон.

Радава — село в Надсянні, у гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства.

Радава — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.